Лома Бонита има више значења:

 Лома Бонита, Гранха (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лома Бонита, Гранха (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лома Бонита, Гранхас (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лома Бонита (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лома Бонита (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лома Бонита (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лома Бонита, Ла Вега (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лома Бонита, Фелипе Рејна (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лома Бонита (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лома Бонита (Аматенанго де ла Фронтера), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лома Бонита (Анхел Албино Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лома Бонита (Бехукал де Окампо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лома Бонита (Какаоатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лома Бонита (Катазаха), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лома Бонита (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лома Бонита (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лома Бонита (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лома Бонита (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лома Бонита (Ла Грандеза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лома Бонита (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лома Бонита (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лома Бонита (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лома Бонита (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лома Бонита (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лома Бонита (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лома Бонита (Остуакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лома Бонита (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лома Бонита (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лома Бонита (Сучијате), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лома Бонита, Ел Ганадеро (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лома Бонита (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лома Бонита (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лома Бонита (Тумбала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лома Бонита (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лома Бонита (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лома Бонита (Маравиља Тенехапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лома Бонита (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лома Бонита (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лома Бонита (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лома Бонита (Уанимаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лома Бонита (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лома Бонита (Окампо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лома Бонита (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лома Бонита (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лома Бонита (Тариморо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лома Бонита, Ел Серито (Тариморо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лома Бонита (Авакуозинго), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лома Бонита (Атлистак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лома Бонита (Копанатојак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лома Бонита, Ла И де Лома Бонита (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лома Бонита (Кузамала де Пинзон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лома Бонита (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лома Бонита (Метлатонок), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лома Бонита (Олинала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лома Бонита (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лома Бонита (Сан Луис Акатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лома Бонита (Таско де Аларкон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лома Бонита (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лома Бонита (Акатепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лома Бонита, Ел Кампаменто (Акатепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лома Бонита (Кочоапа ел Гранде), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лома Бонита (Акаксочитлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лома Бонита (Кваутепек де Инохоса), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лома Бонита, Палмамоча (Минерал де ла Реформа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лома Бонита (Тизајука), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лома Бонита (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лома Бонита (Ла Уерта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лома Бонита (Окотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лома Бонита (Ел Салто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лома Бонита (Тапалпа), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лома Бонита (Тускуека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лома Бонита (Апаско), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лома Бонита (Окојоакак), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лома Бонита (Озумба), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лома Бонита (Санто Томас), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лома Бонита (Ваље де Браво), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лома Бонита (Виља де Аљенде), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лома Бонита (Буенависта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лома Бонита (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лома Бонита (Ајала), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Лома Бонита (Емилијано Запата, Морелос), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Лома Бонита, Лас Кинтас (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Лома Бонита (Тепостлан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Лома Бонита (Сочитепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Лома Бонита (Јекапистла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Лома Бонита (Сантијаго Искуинтла), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лома Бонита (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лома Бонита (Ел Барио де ла Соледад), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Општина Лома Бонита (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Лома Бонита (Лома Бонита, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лома Бонита (Оаксака де Хуарез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лома Бонита (Сан Блас Атемпа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лома Бонита (Сан Дионисио Окотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лома Бонита (Сан Мигел Сојалтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лома Бонита, Парахе Хагвеј (Сан Педро Истлавака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лома Бонита, Сан Мигел (Сан Педро Тапанатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лома Бонита (Виља де Тутутепек де Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лома Бонита (Санта Катарина Хукила), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лома Бонита (Санта Катарина Јосоноту), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лома Бонита (Санта Марија Колотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лома Бонита (Санта Марија Чилчотла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лома Бонита (Санта Марија Халапа дел Маркес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лома Бонита (Сантијаго Тескалсинго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лома Бонита (Сантос Рејес Нопала), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лома Бонита (Ахалпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лома Бонита (Коронанго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лома Бонита (Којомеапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лома Бонита (Чичикила), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лома Бонита (Елоксочитлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лома Бонита (Уејтамалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лома Бонита (Хуан Галиндо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лома Бонита, Санта Круз (Лафрагва), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лома Бонита (Либрес), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лома Бонита (Кањада Морелос), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лома Бонита (Пантепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лома Бонита (Пијастла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лома Бонита (Сан Николас Буенос Аирес), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лома Бонита (Тепеака), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лома Бонита (Тетела де Окампо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лома Бонита (Тезиутлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лома Бонита (Тласко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лома Бонита (Сиутетелко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лома Бонита (Закапоастла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лома Бонита (Заутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лома Бонита (Зиватеутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лома Бонита (Корехидора), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лома Бонита (Пењамиљер), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лома Бонита (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лома Бонита (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лома Бонита (Акисмон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лома Бонита (Ебано), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лома Бонита (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лома Бонита (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лома Бонита (Тампамолон Корона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лома Бонита (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лома Бонита (Емилијано Запата, Табаско), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Лома Бонита (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лома Бонита (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лома Бонита, Ла Мангана (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лома Бонита (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лома Бонита (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лома Бонита (Калпулалпан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Лома Бонита (Уејотлипан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Лома Бонита (Сан Лукас Текопилко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Лома Бонита (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лома Бонита (Камарон де Техеда), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лома Бонита (Алто Лусеро де Гутијерез Бариос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лома Бонита (Алтотонга), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лома Бонита (Анхел Р. Кабада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лома Бонита (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лома Бонита (Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лома Бонита, Ел Каталан (Колипа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лома Бонита, Ла Чичара (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лома Бонита (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лома Бонита, Меса Какахутенко (Исхуатлан де Мадеро), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лома Бонита (Халапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лома Бонита (Хучике де Ферер), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лома Бонита (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лома Бонита (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лома Бонита (Наутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лома Бонита (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лома Бонита (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лома Бонита (Соледад де Добладо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лома Бонита (Тантима), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лома Бонита (Тевипанго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лома Бонита (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лома Бонита (Тексистепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лома Бонита (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лома Бонита (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лома Бонита (Тлаколулан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лома Бонита (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лома Бонита (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лома Бонита, Урсуло Галван (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лома Бонита (Јекуатла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лома Бонита (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лома Бонита, Антонио Алба (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лома Бонита, Инес Домингез (Хенерал Франсиско Р. Мургија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лома Бонита (Халпа), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лома Бонита (Норија де Анхелес), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лома Бонита (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лома Бонита (Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику